Thesis steht für:

 eine Senkung in der Verslehre, siehe Arsis und Thesis
 in der Musiklehre der schwere (betonte) Taktteil, siehe Metrum (Musik)#Metrische Namen und Zeichen
 Bezeichnung der Abschlussarbeit zur Erlangung eines akademischen Grades, siehe Studienabschlussarbeit
 Thesis (Schriftart), eine Schriftsippe
 Thesis (Verein), eine Vereinigung von Nachwuchswissenschaftlern
 Lancia Thesis, ein Pkw-Modell des italienischen Herstellers Lancia

Siehe auch:
 These